Dival steht für:
 Dival (Afghanistan), Ort in der Provinz Bamiyan, Afghanistan
 Dival (Hormozgan), Ort in Dschask (Verwaltungsbezirk), Provinz Hormozgan, Iran
 Dival (Sistan und Belutschistan), Ort in Tschahbahar (Verwaltungsbezirk), Provinz Sistan und Belutschistan, Iran

Siehe auch:
 Divall